Тодор Андонов Чопов е български революционер, общественик и писател. След националните катастрофи на България приема крайно леви и анархистични убеждения.

Биография 
Тодор Чопов е роден през февруари 1892 година в Кукуш, тогава в Османската империя. Родители му са, сестрата на Гоце Делчев, Руша Чопова и хлебопекарят Андон (Доне) Чопов, брат на полковник Григор Чопов. Има трима братя и три сестри Владимир — революционер от ВМОРО, загинал в Първата световна война, Туше, Христо, Велика (Лика) - педагог и публицист, Ленка и Магда. Завършва 3-ти прогимназиален клас в Кукуш, а след това продължава образованието си в Солунската българска мъжка гимназия, където става ръководител на революционен кръжок и след бунт срещу екзархийската управа през септември 1908 година е изключен.

По препоръка на Яне Сандански Тодор Чопов е назначен за учител в Мелнишкото село Ощава. През април 1909 година Тодор Чопов стига до Сяр пеш, но не успява да се включи в похода към Цариград на Младотурците.

След обявяването на Балканската война през октомври 1912 година Тодор Чопов е в Първа отделна партизанска рота на Македоно-одринското опълчение. След това служи в Нестроевата рота на 13 кукушка дружина. През Междусъюзническата война е във сборната партизанска рота на Васил Чекаларов. След опожаряването на Кукуш от гръцките войски Тодор Чопов и семейството му се прехвърлят в София.

В България Тодор Чопов изпада в нищета, организира стачки и пише първите си стихове. С помощта на Пейо Яворов Тодор Чопов е назначен на работа в Централна поща. През март 1915 година семейството се прехвърля в Горна Джумая, където Тодор Чопов развива обществена дейност. Работи в местната поща, възстановява и председателства читалище „Съгласие“, ръководи театрална група, научава ромски език и започва да пише граматика на цигански. След края на Първата световна война Тодор Чопов участва в Бюрото на Организацията, което обявява „Повик към македонците“.

Като анархокомунист, Тодор Чопов се сближава в началото на 20-те години с групата на Алеко Василев, която претендира да наследи Сярската група на Яне Сандански. Така той става през 1922 година член на градското ръководство на ВМРО в Горна Джумая. Преди началото на Септемврийско въстание межд БКП и ВМРО се сключва споразумение, според което БКП няма да вдига въстание в Пиринско, а ВМРО няма да пречи на подготовката му в другите части на страната. Впоследствие БКП не спазва споразумението. Тодор Чопов, който симпатизира на левите идеи е сред водачите на въстанието и организира въоръжена група в Горна Джумая. При тези обстоятелства ВМРО се намесва в конфликта на страната на правителството. След кратки въоръжени действия, въстаниците се оттеглят в планините. На 25 септември Тодор Чопов, като член на ВМРО е изпратен на преговори с околийския войвода Ангел Коларов. На преговорите той е арестуван и на 27 септември е убит с други леви дейци в Пирин. Чопов е убит понеже е предал организационно оръжие на ВМРО на Горноджумайския въстанически отряд и не е спазил заповедта за ненамеса във въстанието. Част от костите му са прибрани от сестра му Лика и повторно е погребан през 1945 година. 

За убийството на Тодор Чопов Димо Хаджидимов казва:

През 1968 година е издаден сборникът „Тодор Чопов, повести и разкази“.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Македоно-одрински опълченци
Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Български писатели от Македония
Участници в Септемврийското въстание
Жертви на политически убийства в България
Български анархисти
Родени в Кукуш
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Български имигранти от Македония в Благоевград